Svjetsko prvenstvo u košarci za igrače do 19 godina održano je u Bormiu u Italiji od 29. srpnja do 5. kolovoza 1987. godine.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

Svjetska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Italiji